Arma: Pica (arma), arma d'asta, similar a una llança.
 Art:
 Pica (arquitectura), peça de pedra amb una concavitat destinada a contenir aigua.
 Pica baptismal, recipients els quals es conté l'aigua per a impartir el sagrament del baptisme.
 Geografia: Pica (Xile), comuna de la província d'Iquique (Xile).
 Joc: Pica (joc), coll de la baralla francesa.
 Medicina: Pica (medicina), apetència a ingerir menjar substàncies no comestibles.
 Música: Pica (música), part d'alguns instruments de corda.
 Tipografia: Pica (tipografia), unitat de mesura tipogràfica.
 Orografia: Pica d'Estats, pic de major altitud del Pirineu de Catalunya.
 Zoologia: Pica (animal), animal lagomorf del gènere Ochotona.